Landtagswahlkreis 144 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Hochsauerlandkreis III – Siegen-Wittgenstein I (1990 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Hochsauerlandkreis III – Siegen I (1980 und 1985)
 Landtagswahlkreis Herford II (1975)
 Landtagswahlkreis Herford-Stadt – Herford Land I (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Lübbecke (1947 bis 1962)